SMS „Erzherzog Ferdinand Max” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine:
 SMS „Erzherzog Ferdinand Max” – austro-węgierski okręt pancerny typu Erzherzog Ferdinand Max z lat 60. XIX wieku
 SMS „Erzherzog Ferdinand Max” – austro-węgierski pancernik typu Erzherzog Karl z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów